Paumier, type d'artisan médiéval qui fabrique des balles de jeu de paume.

Personnalités

 Alexis Paumier (1975-), athlète cubain.
 Bernard Paumier (1909-1995), homme politique français.
 Émile Paumier (1891-1979), aviateur et ingénieur aéronautique français.
 Grismay Paumier (1988-), joueur cubain de basket-ball.
 Jean-Gérard Paumier (1952-), homme politique français.
 Jean-Pierre Paumier (1948-), chef d'entreprise et écrivain français.
 Jean-Yves Paumier (1945-), vernien français.
 Laurent Paumier (1973-), coureur cycliste français,
 Raymond Paumier (1902-1975), nutritionniste français.
 Robert Paumier (1913-1988), militant communiste et résistant français.

Voir aussi 
 

Patronyme français